Gianluca Pagliuca (1966) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Luigi Pagliuca (1979) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Nicola Pagliuca (1961) – politico italiano
 Salvatore Pagliuca (1895-1973) – avvocato e politico
 Tony Pagliuca (1946) – tastierista e compositore italiano